«Прогресс 4» и «Прогресс-4»:
 «Прогресс 4» — моторная лодка. См. также «Прогресс» — серия моторных лодок.
 «Прогресс-4» — транспортный грузовой корабль (космический аппарат).